Plusieurs navires de la Marine française ont porté le nom de Jeanne d'Arc, en l'honneur de cette figure emblématique de l'Histoire de France :

 la Jeanne d'Arc, une frégate de 52 canons construite à Brest et lancée en 1820 ;
 la Jeanne d'Arc, une frégate de 42 canons, lancée en 1837 et commissionnée en 1852. Elle sera renommée Prudente en 1865 ;
 la Jeanne d'Arc  un  Yacht à vapeur Mis en service le 25 février 1862, il avait été construit pour le service personnel de sa Majesté, à Saint Cloud et coule à Tampico en août 1863 lors de la campagne du Mexique.
 la Jeanne d'Arc, une corvette cuirassé de classe Alma construite à Cherbourg en 1867 ;
 la Jeanne d'Arc, un croiseur cuirassé lancé en 1899 ;
 la Jeanne d'Arc, un croiseur léger en service de 1931 à 1964
 la Jeanne d'Arc, un porte-hélicoptère, navire-école de la marine française en service de 1965 à 2010.

Depuis 1912, la tradition dans la marine est de nommer Jeanne d'Arc le navire-école pour officiers.

Nom de bateau de la Marine française
Chose nommée d'après Jeanne d'Arc